Genzmer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Genzmer (1851–1912), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Erich Genzmer (1893–1970), Historiker
 Berthold Genzmer (1858–1927), deutscher Genre- und Landschaftsmaler
 Ewald Genzmer (1856–1932), deutscher Stadtbaurat und Hochschullehrer

 Gottlob Burchard Genzmer (1716–1771), lutherischer Theologe, Prinzenerzieher und Propst
 Harald Genzmer (1909–2007), deutscher Komponist
 Herbert Genzmer (* 1952), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Hertha Genzmer (1896–1971), deutsche Schauspielerin und Rezitatorin
 Stephan Genzmer (1849–1927), deutscher Verwaltungsjurist und Richter in Preußen
 Walther Genzmer (1890–1983), Landeskonservator für die Kunstdenkmäler Hohenzollerns und Autor kunsthistorischer Werke